Il doppio maschile del torneo di tennis Swedish Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Craig Campbell e Joey Rive 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
 Claudio Panatta /  Hans Simonsson (primo turno)

 Peter Lundgren /  Michael Mortensen (quarti di finale)
 Ronnie Båthman /  Stefan Svensson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 1986